Безіменна — річка  в Україні, у Немирівському  районі  Вінницької області, ліва притока Усті  (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 5 км.

Розташування 
Бере  початок у селі Подільське. Тече переважно на південний схід через Селевинці і на південно-західній стороні від Сажки впадає у річку Устю, ліву притоку Південного Бугу.

Річку перетинає автомобільна дорога

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 153 с.

Примітки 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Немирівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви